Las siglas PDM pueden referirse a:

 Método del diagrama de precedencias (Precedence Diagram Method);
 PDM, un equipo ciclista profesional desaparecido;
 PDM (software de planificación)
 Partido Demócrata Mexicano, un partido político de México;
 Modulación PDM, una técnica de procesado de señales;
 Primera División de México, liga más importante de fútbol en México;
Alianza Democrática de Turnhalle, un partido político de Namibia.
Playa de Machos, organización mafiosa tinerfeña.

Dentro de Wikipedia puede referirse a:

 Plantillas de mantenimiento